

Cinema
Il sosia – film del 1968 diretto da Bernardo Bertolucci 
Il sosia – film del 1994 diretto da Michel Blanc 
Il sosia - The Double (The Double) – film del 2013 diretto da Richard Ayoade

Letteratura
Il sosia, romanzo di Fëdor Dostoevskij (1846)
Il sosia, raccolta di racconti di Stelio Mattioni

Televisione
Il sosia, quinto episodio del serial televisivo Il prigioniero (1967)